Gereformeerde kerk (Kollumerzwaag)
 Hervormde kerk (Kollumerzwaag)